Democratici di Centro – partito politico danese del passato
 Democratici di Centro – partito politico olandese del passato
 Movimento dei Democratici di Centro – partito politico sammarinese del passato